Andrew "Andy" Welinski, född 27 april 1993, är en amerikansk professionell ishockeyback som är kontrakterad till Anaheim Ducks i National Hockey League (NHL) och spelar för deras primära samarbetspartner San Diego Gulls i American Hockey League (AHL). 

Han har tidigare spelat på lägre nivåer för Minnesota Duluth Bulldogs (University of Minnesota Duluth) i National Collegiate Athletic Association (NCAA) och Green Bay Gamblers i United States Hockey League (USHL).

Welinski draftades i tredje rundan i 2011 års draft av Anaheim Ducks som 83:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Andy Welinski NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Andy Welinski hockey statistics and profile at hockeydb.com
Andy Welinski – player profile at The Hockey News

Spelare i Anaheim Ducks
Spelare i San Diego Gulls (2015–)
Alumner från University of Minnesota Duluth
Ishockeyspelare i Minnesota Duluth Bulldogs (herrar)
Spelare i Green Bay Gamblers
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Amerikanska ishockeyspelare
Idrottare från Minnesota
Personer från Duluth, Minnesota
Levande personer
Födda 1993
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Spelare valda av Anaheim Ducks i NHL Entry Draft